2 jeziora w Polsce:

 Karpino – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Drawno
 Karpino – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Police